Il Dizionario biografico dei Parmigiani è un dizionario biografico di personalità nate in Provincia di Parma, oppure che hanno trascorso a Parma o nel suo territorio un periodo significativo della loro vita.

L'opera è stata scritta dal prof. Roberto Lasagni e pubblicata a Parma dall'editrice PPS in dicembre 1999. È stata stampata in 999 copie, di cui 900 con copertina cartonata e 99 con copertina in pelle in serie numerata (da 1 a 99).

Descrizione 
L'opera è composta da quattro volumi, per complessive 3.946 pagine (escluse le pagine introduttive). Contiene oltre 12.000 biografie, ciascuna corredata delle fonti bibliografiche. 

 Vol. I   : Abati – Cattani 
 Vol. II  : Cattelani – Giordani 
 Vol. III : Giorgi – Porsini 
 Vol. IV : Porta – Zurti 

Al termine del IV volume è presente un'estesa "Bibliografia delle opere utilmente consultate", con 2.500 opere. 

Dal 2004 l'intera opera è disponibile online sul sito web della "Istituzione Biblioteche del Comune di Parma".

Note

Collegamenti esterni  
 Versione online sul portale "Parma e la sua Storia"
 Istituzione Biblioteche del Comune di Parma

Dizionari biografici